Alonso de Madrid puede referirse a:

Fray Alonso de Madrid, fraile y místico español, muerto en 1521.
Alonso Fernández de Madrid, el arcediano del Alcor, sacerdote e historiador español (1474-1559).